Vol. 1 – album zespołu Grzybowski Band
 Vol. 1 – album zespołu Hurt

Zobacz też